Olga Nikolajevna van Rusland (1822-1892), dochter van tsaar Nicolaas I en zus van tsaar Alexander II
 Olga Nikolajevna van Rusland (1895-1918), de meest bekende Olga Nikolajevna, dochter van tsaar Nicolaas II